Rozières ist Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:
 Rozières-en-Beauce, Département Loiret
 Rozières-sur-Crise, Département Aisne
 Rozières-sur-Mouzon, Département Vosges

Siehe auch:
 Rosières
 Rozière (Begriffsklärung)